La línea 127 es una línea de colectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que une el barrio de San Cristobal con José León Suárez.

Recorrido
Servicio Común
Plaza Martin Fierro (San Cristobal - Capital Federal) - Villa Hidalgo
Ida A Villa Hidalgo: Desde Barcala Y General Urquiza Por Barcala, General Urquiza, Cochabamba, Colombres, Jerónimo Salguero, Guardia Vieja, Avenida Estado De Israel, Aguirre, Julián Álvarez, Juan Ramírez De Velasco, Guevara, Maure, Avenida Corrientes, Avenida Guzmán, Avenida Elcano, Roseti, Avenida Chorroarín, Avenida Álvarez Thomas, Echeverría, Pacheco, Avenida Monroe, Díaz Colodrero, Avenida Franklin Delano Roosevelt, Avenida De Los Constituyentes, Franco, General José Gervasio De Artigas, Avenida Albarellos, Bolivia, Manuel Álvarez Prado, Avenida De Los Constituyentes, Cruce Avenida General Paz, Avenida De Los Constituyentes, Avenida Presidente Doctor Arturo Umberto Illia, Marcelo Torcuato De Alvear, Sáenz Peña, 4 De Febrero, Cuba, Mendoza, José M. Campos, Uriburu, Francia, Sir Alexander Fleming, Luis María Drago, Entre Ríos, San Luis, Avenida Argentina, Pueyrredón, Pacífico Rodríguez, Wáshington, Esmeralda, Roldán, Echagüe, Avenida Brigadier General Juan Manuel De Rosas, Emilio Mitre, Gascón, Virrey Cisneros, Rafael Obligado hasta Manuel Estrada
Vuelta
Regreso A Plaza Martín Fierro: Desde  Rafael Obligado  y Manuel Estrada, Virrey Cisneros, Gascón, Emilio Mitre, Avenida Brigadier General Juan Manuel De Rosas, Buenos Aires, Wáshington, Independencia, Marengo, Intendente Witcomb, Juan Bautista Alberdi, Entre Ríos, Luis María Drago, Sir Alexander Fleming, Italia, Uriburu, José M. Campos, Mendoza, Cuba, 4 De Febrero, Sáenz Peña, Julio Argentino Roca, Estrada, Avenida De Los Constituyentes, Cruce Avenida General Paz, Avenida De Los Constituyentes, Manuel Álvarez Prado, El Gaucho, Avenida Albarellos, General José Gervasio De Artigas, Obispo San Alberto, Doctor Pedro Ignacio Rivera, Avenida Triunvirato, Avenida Elcano, Avenida Guzmán, Avenida Corrientes, Avenida Medrano, Avenida Castro Barros, Avenida San Juan, Deán Funes, Cochabamba, La Rioja, Barcala Hasta General Urquiza.

Véase también 
Colectivo

Referencias

Enlaces externos
 El 127 en "xcolectivo.com.ar"
 Línea 127 en Omnilineas
 

127
Transporte público de Argentina